Franciaország
La Ferté, település Franciaországban, Jura megyében
La Ferté-Vidame, település Franciaországban, Eure-et-Loir megyében
La Ferté-Macé, település Franciaországban, Orne megyében
La Ferté-Loupière, település Franciaországban, Yonne megyében
La Ferté-Frênel, település Franciaországban, Orne megyében
La Ferté-sous-Jouarre, település Franciaországban, Seine-et-Marne megyében
La Ferté-Saint-Samson, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében
La Ferté-Milon, település Franciaországban, Aisne megyében
La Ferté-Chevresis, település Franciaországban, Aisne megyében
La Ferté-Gaucher, település Franciaországban, Seine-et-Marne megyében